Québec, kanadai tartomány
Québec, a tartomány fővárosa, Kanada második legnépesebb városa
.quebec Québec tartományt jelölő internetes legfelső szintű tartománynév; 2014 novemberétől használatos